Флаг муниципального образования Арха́нгельское сельское поселение Тихорецкого района Краснодарского края Российской Федерации — опознавательно-правовой знак, служащий официальным символом муниципального образования.

Флаг утверждён 21 июня 2006 года и 31 октября 2006 года внесён в Государственный геральдический регистр Российской Федерации с присвоением регистрационного номера 2644.

Описание 
«Прямоугольное полотнище синего цвета с отношением ширины к длине 2:3. В центре полотнища воспроизведён рисунок герба муниципального образования Архангельское сельское поселение Тихорецкого района Краснодарского края. Размер рисунка на полотнище составляет 7/8 от ширины полотнища».

Неофициальное описание флага. Прямоугольное полотнище синего цвета с отношением ширины к длине 2:3. В центре полотнища жёлтый пламенеющий меч с белыми распростёртыми и опущенными крыльями, сопровождаемый внизу двумя белыми, с жёлтыми рукоятями шашками накрест, положенными рукоятями вверх. Размер фигур составляет 7/8 от ширины полотнища.

Обоснование символики 
Флаг языком символов и аллегорий отражает исторические, культурные и экономические особенности сельского поселения.

Станица Архангельская, а затем и сельское поселение, названы в честь Архангела Михаила. Белые крылья и жёлтый пламенеющий меч — символы Архангела Михаила — божественного защитника и покровителя архангельцев. Белый цвет (серебро) крыльев символизирует мудрость, совершенство, чистоту, веру, мир.

Две белые казацкие шашки, положенные в косой крест, с золотыми рукоятками говорят о том, что у жителей поселения славное казачье прошлое. Архангельцы всегда были достойными защитниками своего отечества. Белый цвет (серебро) лезвия шашек символизирует крепость и надёжность оружия в руках казаков, а жёлтые (золото) рукоятки — заслуги в боевых действиях.

Синий цвет полотнища символизирует чистое небо, реку Челбас, честь, искренность, добродетель, возвышенные устремления, а также это цвет линейных казаков — каковыми архангельцы были вначале.

Примечания 

Флаги с изображением шашки
Флаги с изображением меча
Флаги с изображением крыла